Iron City (Geórgia)
Iron City (Tennessee)

Desambiguações de topônimos